Die American Le Mans Series 2001 begann am 4. März 2001 in Fort Worth und endete am 6. Oktober 2001 in Road Atlanta.

Ergebnisse

Rennkalender 

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

Gesamtwertungen 

Für die Fahrermeisterschaft wurden die besten 8 Ergebnisse gewertet.

LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams

LMP 675 Fahrer, Hersteller und Teams

GTS Fahrer, Hersteller und Teams 

* Nur das beste Ergebnis dieser beiden europäischen Rennen wird zur Punktevergabe gewertet.

GT Fahrer, Hersteller und Teams

Weblinks 
 Website der ALMS

ALMS-Saison
Motorsportsaison 2001